Budner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Budner (* 1950), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm
 Margareta Budner (* 1975), polnische Politikerin, Mitglied des Senats
 Waldemar Budner, polnischer Ökonom

Siehe auch:
 Büdner
 Butner